Messe solennelle indica in francese la messa solenne.
 Messe solennelle – di Hector Berlioz
 Petite messe solennelle – di Gioacchino Rossini
 Messe solennelle – di Louis Vierne